Европско првенство у атлетици на отвореном 2006. је 19. првенство организовано под надзором Европске атлетске асоцијације ЕАА. Првенство је одржано у Гетеборгу од 7. до 13. августа 2006. Такмичење је одржано на стадиону Улеви, а званични мото првенства је био „Ухвати Духа“. 

Гетеборг је био домаћин и Светског првенства 1995. године.

На Првенству је учествовало 1.288 учесника из 48 земаља од 50 чланова ЕАА. Недостајале су Јерменија, Лихтенштајн. Такмичило се у 47 дисциплина од тога су 24 биле мушке и 23 женске (жене немају брзо ходање на 50 км). На овом првенству је први пут одржано такмичење у трци на 3.000 м препреке у женској конкуренцији.

Највише успеха у појединачној конкуренцији имали су спринтери Френсис Обиквелу из Португалије и Ким Геверт из Белгије који су освојили по две златне медаље у тркачким дисциплинама 100 и 200 м у својим категоријама.

Најуспешнији у екипној конкуренцији су били представници Русије са укупно освојене 34 медаље, од тога 12 златних, 12 сребрних и 10 бронзаних, Победу су им донеле атлетичарке које су биле прве у женској конкуренцији са 28 медаља (11 златних, 9 сребрних и 8 бронзаних=. Најбољи у мушкој конкуренцији се били представници Француске са 8 медаља (4 златне, 1 сребрна и 3 бронзане) 

На овом првенству је постављено 11 рекорда европских првенстава, 36 националних рекорда, 160 најбољих личних резултата сезоне и 53 лична рекорда.

Земље учеснице

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском превенству 2006. 

Ово је преглед успешности земаља према броју осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани овако. Прволасирани је добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод.

Рекорди постигнути на овом првенству 
На овом првентву није било светских и европских рекорда. Постављено је 11 рекорда европских првенстава, 39 националних рекорда, 160 најбољих личних резултата сезоне и 53 лична рекорда.

Рекорди европских првенстава (11) 
Ово је списак свих рекорда европских првенстава постигнутих на овом првенству поређаних по датиму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Национални рекорди (36) 
Ово је списак свих националних рекорда постигнутих на овом првенству поређаних по датиму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Извори

Спољашње везе 

 Резултати ЕП 2006 у Гетеборгу на сајту ЕАА

 
Европско првенство у атлетици на отвореном
Атлетика у 2006.
Атлетика у Шведској
Спорт у Гетеборгу